Алекс Де Анджелис (; родился 26 февраля 1984 года в Римини, Италия) — сан-маринский мотогонщик.

Общая информация 
Моторные виды спорта весьма популярны в семье сан-маринца: его отец Виничо — раллист-любитель, с детства воспитывавший в своих сыновьях практическую любовь к подобным состязаниям: и Алекс и его брат Вильям уже в раннем возрасте получили возможность гоняться в мотоциклетных соревнованиях, позже доростя до младших классов чемпионата мира в гонках Гран-при.

Спортивная карьера 
Карьера младшего Де Анджелеса развивалась стремительнее, чем у его старшего брата: серия неплохих результатов в итальянском чемпионате в классе «минимото» и в монокубке на мотоциклах Honda с рабочим объёмом двигателя в 125 сс постепенно выдвигают его на ведущие роли в общеитальянском мотоспорте на подобном уровне. В 1999 году он регулярно участвует в гонках класса 125 сс, став вторым в чемпионате Италии и седьмым — в первенстве Европы. В сентябре сан-маринец дебютирует в чемпионате мира по мотогонкам Гран-при, проехав за одну из команд Honda полудомашнюю гонку младшего класса в Имоле, позже договорившись и о полноценном выступлении в серии в сезоне 2000 года. Выступления в младшей серии чемпионата мира растянулись на четыре сезона, по ходу которых Де Анджелис постепенно улучшал стабильность своих выступлений, регулярно финишировал на подиумных позициях и в 2003 году даже смог подняться на вторую строчку личного зачёта, однако полное отсутствие выигранных гонок даже в этом сезоне заметно отдалило его от реальной борьбы за титул. Локальные неудачи первых сезонов привели к смене техники в 2002-03 годах, где сан-маринец выступал за команды, использовавшие мотоциклы Aprilia.

В 2004 году Алекс перебрался в класс 250 сс, где, в итоге, задержался на четыре сезона. Продолжилось и сотрудничество с итальянской маркой, сходу позволившее Де Анджелису бороться в лидирующей группе пелотона. К 2006 году сан-маринец вышел на пиковую стабильность выступлений, регулярно финишируя на подиумных позициях и даже выиграв свою первую гонку в чемпионате мира: на трассе имени Рикардо Тормо в Валенсии. Попытки бороться за титул дважды завершались третьими местами в личном зачёте, когда каждый раз Алекс уступал паре Хорхе Лоренсо / Андреа Довициозо. В 2008 году вся троица перебралась в старший класс и если испанец и итальянец смогли закрепиться в этом первенстве, то Де Анджелис провёл в серии лишь два сезона, после чего время от времени терял своё место в старшем классе, заполняя эти промежутки стартами в первенстве Moto2, которое образовалось накануне сезона-2009 в результате пересмотра регламента класса 250 сс. Лучший год в MotoGP пришёлся на 2009 год, когда сан-маринец смог единственный раз пробиться в Top10 личного зачёта класса и заработал свой единственный подиумный финиш на этом уровне: во время гонки на Indianapolis Motor Speedway в 2009 году, когда финишировал вторым, уступив лишь тому же Лоренсо. В Moto2 Алекс в этот период провёл лишь один полный сезон, заняв в 2011 году четвёртое место в личном зачёте; на этот же класс приходятся и следующие выигранные гонки Де Анджелиса в чемпионате мира: в 2010-12 годах он дважды выиграл Мото Гран-при Австралии и один раз — Мото Гран-при Малайзии.

Был Алекс вовлечён и в серьёзные аварии: на Мото Гран-при Сан-Марино 2010 года он и Скотт Рединг стали косвенными виновниками гибели Сёи Томидзавы, когда японец, не справившись с управлением, упал в ходе гоночного заезда прямо перед их мотоциклами, фактически не дав сан-маринцу и британцу времени, дабы уклониться от столкновения. Томидзава и Реддинг были доставлены в больницу, где позднее Сея скончался.

Статистика в мотоспорте

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Мотогонщики Сан-Марино